Curse of the Crystal Coconut — шостий студійний альбом шотландського павер-метал-гурту Alestorm. Реліз відбувся 29 травня 2020 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Крістофер Бовес — вокал, клавітара
 Пітер Алкорн — ударні
 Гарет Мардок — бас-гітара
 Мате Бодор — гітари
 Елліот Вернон — клавіші, додатковий вокал

Чарти

Примітки

Посилання 
  Альбом Curse of the Crystal Coconut в Encyclopaedia Metallum
  Alestorm на Twitter
  Alestorm на Myspace

Альбоми Alestorm
Альбоми Napalm Records